Elias Tollinger (ur. 25 marca 1995 w Innsbrucku) – austriacki skoczek narciarski. Reprezentant klubu SV Innsbruck Bergisel. Dwukrotny drużynowy medalista mistrzostw świata juniorów: srebrny z 2014 i brązowy z 2015.

Przebieg kariery 
Jego debiut w międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS miał miejsce w dniach 19 i 20 sierpnia 2011, kiedy wziął udział w konkursach FIS Cup rozgrywanych w Einsiedeln na skoczni im. Andreasa Küttela. Wygrał pierwszy konkurs, a w drugim uplasował się na drugiej pozycji.

14 stycznia 2012 wystartował w indywidualnych zawodach zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży, w których uplasował się na 7. miejscu po skokach na odległości 74 i 71 metrów. Tydzień później w konkursie drużynowym wraz z Michaelą Kranzl i Paulem Gerstgraserem również zajął 7. miejsce.

W sezonie 2011/2012 zadebiutował również w zawodach Pucharu Kontynentalnego. W swoim pierwszym starcie zdobył pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej cyklu, dzięki zajęciu 29. miejsca w Bischofshofen w styczniu 2012. 25 lutego 2012 ustanowił rekord skoczni K-60 w Žiri wynoszący 65,5 metra.

W sezonie 2012/2013 znalazł się w austriackiej kadrze C reprezentacji w skokach. W rozegranych w październiku 2012 mistrzostwach Austrii zdobył srebrny medal w rywalizacji zespołowej. W tym samym sezonie został zwycięzcą dwóch konkursów w ramach cyklu Alpen Cup. Wystartował we wszystkich dwunastu rozegranych konkursach i sezon ukończył na najniższym stopniu podium klasyfikacji generalnej. 16 marca 2013 po raz pierwszy zajął miejsce wśród dziesięciu najlepszych w zawodach Pucharu Kontynentalnego. W konkursie w Niżnym Tagile zajął piątą lokatę po skokach na odległości 90 i 93 metrów.

1 lutego 2014 zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2014. W sezonie 2013/2014 kilkukrotnie stawał na podium konkursów Alpen Cupu, a w klasyfikacji generalnej cyklu uplasował się na 2. lokacie.

28 września 2014 w Hinzenbach po raz pierwszy wystąpił w zawodach międzynarodowych najwyższej rangi, plasując się na 40. pozycji w rozegranym tam konkursie Letniego Grand Prix. 6 stycznia 2015 zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 42. miejsce w konkursie w Bischofshofen. 7 lutego tego samego roku zdobył brązowy medal w zawodach drużynowych skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2015. Indywidualnie zajął 9. miejsce.

21 lutego 2016 w Iron Mountain po raz pierwszy stanął na podium konkursu Pucharu Kontynentalnego, plasując się na 2. pozycji. W październiku 2016 został mistrzem Austrii w rywalizacji drużynowej 18 grudnia 2016 w Ruce odniósł pierwszą wygraną w zawodach tego cyklu. 6 stycznia 2017 w Bischofshofen zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata, zajmując 29. miejsce.

1 października 2017 w Hinzenbach po raz pierwszy punktował w Letnim Grand Prix, zajmując 22. lokatę. W sezonie 2017/2018 kilkanaście razy zajmował pozycje w czołowej dziesiątce w zawodach FIS Cupu, 4 razy stając na podium i zwyciężając w klasyfikacji generalnej tego cyklu.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych organizowanych pod egidą FIS po raz ostatni wystąpił pod koniec lutego 2019, zajmując lokaty w trzeciej dziesiątce obu konkursów FIS Cupu w Villach. W grudniu 2019 oficjalnie poinformował o zakończeniu kariery sportowej.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty E.Tollingera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty E.Tollingera na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Innsbrucku
Urodzeni w 1995